Веселиновка () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 72 человека. Почтовый индекс — 30040. Телефонный код — 3842. Занимает площадь 0,37 км². Код КОАТУУ — 6823986702.

История 
В 1946 г. указом ПВС УССР село Татаровка переименовано в Веселиновку.

Местный совет 
30040, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Поддубцы

Примечания

Ссылки 
 Веселиновка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области

Населённые пункты Славутского района